TLM est le sigle de :

 Tourcoing Lille Métropole Volley-Ball, club français de volley-ball ;
 Télé Lyon Métropole, ancien nom de BFM Lyon, chaîne de télévision généraliste locale privée française de la métropole lyonnaise ;
 Train à lévitation magnétique, un train à sustentation magnétique ;
 Train à Laminés Marchands, filiale luxembourgeoise des Laminés Marchands Européens ;
 , une approche haut niveau de la modélisation des communications.